Cet article présente les différentes confrontations en rugby à XV entre l'équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV et l'équipe de Namibie de rugby à XV.

Historique

Les confrontations 

|}

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV
 Équipe de Namibie de rugby à XV

Liens externes 
 
 

Namibie
Afrique du Sud
rugby à XV